Kutlovo est un toponyme qui peut désigner :
Kutlovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Kutlovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Stanovo (Krugajevac), district de Šumadija.